Лутфулла, Лютфулла ( - «Дар Аллаха») — арабское имя, восходит к одному из имён Аллаха, происходит от глагола «лтф» - «быть милостивым», однокоренное с именами Абдул-Латиф, Латиф, Лутфиддин, Лютфи, Лютфия.
 
 Гизатдинов, Лутфулла Валиевич (1918—1982) — крупный советский промышленный деятель.
 Карамышев, Лутфулла Гибадуллович (1917—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Назруллаев, Лутфулла (1903—1962) — советский узбекский актёр.
 Фаттахов, Лотфулла Абдульменович (1918—1981) — советский татарский художник.
 Гольпайгани, Сафи Лотфоллах  (1919—2022) — иранский религиозный деятель.
 Лутфуллин, Ахмат Фаткуллович  (1928—2007) — башкирский художник.

См. также 
 Мечеть Шейха Лютфуллы

Литература 
  

Арабские имена